Gutkeled nembeli
 Bátori Miklós (?–?) brassó és székely ispán

Gutkeled nembeli Báthori-család ecsedi ága
 ecsedi Báthori Miklós (1435 körül–1506) váci püspök, a humanizmus magyar képviselője
 ecsedi Báthori Miklós (1520 körül–1584) országbíró